Kempeneers est un patronyme porté notamment par :

 Félicien Kempeneers, gymnaste belge;
 Willy Kempeneers (1939-), réalisateur belge.